Een verkeersweg:
 N143 (België)
 N143 (Frankrijk)
 N143 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing